

Cinema 
 La legge – film del 1958 diretto da Jules Dassin
 La legge – film per la televisione del 1974 diretto da John Badham

Letteratura 
 La legge – saggio del 1850 di Frédéric Bastiat
 La legge – romanzo di Roger Vailland
 La legge – racconto di Thomas Mann del 1943

Televisione 
 La legge – miniserie televisiva

Pagine correlate
 Legge